Le mot proximal est utilisé en
 anatomie humaine, pour désigner une partie du corps proche de la racine d'un membre,
 mathématiques, et plus précisément en analyse numérique, pour qualifier un algorithme particulier, dont le but est de trouver un zéro d'un opérateur monotone maximal ou un autre pour trouver un minimum d'une fonction convexe semi-continue inférieurement propre.